Kent megye lehet:

Ausztrália
 Kent megye,  Kent Land District (Tasmania) egykori neve 
 Kent megye (Nyugat-Ausztrália)

Egyesült Királyság
 Kent

Kanada
 Kent megye (Új-Brunswick)
 Kent megye (Ontario)

USA
 Kent megye (Delaware)
 Kent megye (Maryland) 
 Kent megye (Michigan)
 Kent megye (Rhode Island) 
 Kent megye (Texas)
 New Kent megye (Virginia)